

Опалениця — місто в Новотомиському повіті Великопольського воєводства
 Опалениця — гміна в Новотомиському повіті Великопольського воєводства
 Опалениця — село в гміні Бродниця Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства